Goul is de naam van meerdere rivieren:
 Goul (Frankrijk)
 Goul (Ierland)